Forth steht für:

 Forth (Programmiersprache)
 Forth (Eckental), Ortsteil des Marktes Eckental im Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Forth (Tasmanien), Ort im australischen Bundesstaat Tasmanien.
 Forth (Album), ein Album der Band The Verve
 HMS Forth, den Namen mehrerer britische Kriegsschiffe
 Firth of Forth, Mündungsbereich des Flusses Forth, Schottland
 Forth (Firth of Forth), Fluss in Schottland der in Firth of Forth mündet
 Forth River (Bass-Straße), Fluss in Australien
 Forth River (Western Australia), Fluss in Australien
 Eberhard Forth (1935–1983), deutscher Biophysiker und Hochschullehrer
 Wolfgang Forth (1932–2009), deutscher Pharmakologe

FORTH steht für:
 Foundation for Research & Technology - Hellas, ein Forschungsinstitut in Griechenland

Siehe auch:
 Fort (Begriffsklärung)
 Ford (Begriffsklärung)